Vorniceni se poate referi la:

 Localități din România
 Vorniceni - localitate în județul Botoșani, reședința comunei cu același nume
 Vornicenii Mari
 Vornicenii Mici

 Localități din Republica Moldova
 Vorniceni - localitate centru de comună în raionul Strășeni

 Localități din Ucraina
 Vorniceni, Hotin, sat reședință de comună în raionul Hotin din regiunea Cernăuți